Wong is de Standaardkantonese HK-romanisatie van de volgende Chinese achternamen:
Huang 黃, wat letterlijk geel betekent 
Wáng (achternaam) 王, wat letterlijk koning betekent
Wāng (achternaam) 汪, wat letterlijk expansie van water betekent

Voor de gelijknamige superheld:

 Wong (Marvel), superheld in het Marvel-universum.